Сюч () — венгерская фамилия, образована от  — скорняк, мастер по выделке мехов, а также изготовлению и ремонту изделий из меха и кожи.

 Сюч, Геза (1906—?) — венгерский футболист.
 Сюч, Дьёрдь (1912—1991) — венгерский футболист.
 Сюч, Евгений Васильевич (1928—1992) — украинский советский легкоатлет и тренер; мастер спорта СССР в метании молота.
  — венгерский футболист.
 
 Сюч, Михай (1922—1990) — скрипач и музыкальный педагог.
 Сюч, Тамаш (род. 2005) — венгерский футболист. 
 Сюч, Ференц (1891—1966) — венгерский гимнаст, олимпийский призёр.
  (1901—1972) — венгерский политик.
 Сюч, Ференц — спортивный журналист.
 Сюч, Ференц — профессор богословия.
 Сюч, Юдит (род. 1953) — популярная венгерская певица.

Примечания